Mark & Clark Band is een Amerikaanse band, bestaande uit de tweelingbroers Mark en Clark Seymour.

In 1977 scoorden ze in Nederland een grote hit met Worn Down Piano. Dit nummer bereikte de achtste plaats in zowel de Nederlandse Top 40 als de Nationale Hitparade. Sinds 1999 staat het nummer in de Radio 2 Top 2000. Van 2000 t/m 2010 haalde het nummer de top 100 in dat programma.

Discografie

Singles 

|-
|align="left"| Worn down piano||1977||04-06-1977||8||7|| #8 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|When it comes to love||1977||-|||||| #26 in de Nationale Hitparade
|}

Radio 2 Top 2000 

Amerikaanse band